Soutelo pode ser:
 Soutelo - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Soutelo - freguesia no concelho de Mogadouro, Portugal
 Soutelo - freguesia no concelho de Vieira do Minho, Portugal
 Soutelo - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal
 Soutelo - aldeia da freguesia de Mões, concelho de Castro Daire
 Soutelo - aldeia da freguesia de Macinhata do Vouga, concelho de Águeda
 Soutelo - aldeia da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães

Você pode também estar procurando por:
 Soutelo de Aguiar - freguesia no concelho de Vila Pouca de Aguiar, Portugal
 Soutelo do Douro - freguesia no concelho de São João da Pesqueira, Portugal
 Soutelo Mourisco - freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Soutelo da Gamoeda - aldeia da freguesia de Carragosa, concelho de Bragança

Ou ainda:
 Soutelinho da Raia - freguesia no concelho de Chaves, Portugal

Desambiguação